Луч — линия, нормальная к волновой поверхности. Под направлением распространения волн понимают направление лучей. Если среда распространения волны однородная и изотропная — лучи прямые; причём, если волна плоская — параллельные прямые.

Понятием луч в физике обычно пользуются только в геометрической оптике и акустике, так как при проявлении эффектов, не изучаемых в данных направлениях (например дифракция, дисперсия и т. д.), смысл понятия луч теряется.

Типы лучей 
 Световой луч
 Звуковой луч
 Сейсмический луч

См. также 
 Вектор Пойнтинга
 Принцип Ферма
 Волновой фронт

Литература 
 

Теория волн